Sherpur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Sherpur (distrikt), Dhaka, 
 Sherpur (ort), Dhaka, 
 Sherpur (underdistrikt), 

Robotskapade Bangladeshförgreningar